Сан Агустин Берос ел Салто има више значења:

 Сан Агустин Берос ел Салто (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Агустин Берос ел Салто (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику